Whitley hace referencia a:

 Whitley City (Kentucky), Estados Unidos

Inglaterra 
 Whitley (Berkshire)
 Whitley (Cheshire)
 Whitley (Gran Mánchester)
 Whitley (Tierras Medias Occidentales)
 Whitley (Wiltshire)
 Whitley (Yorkshire del Norte)
 Whitley (Yorkshire del Sur)
 Whitley Bay, Tyne y Wear